Kevin Hernández puede referirse a:
 Kevin Hernández (n. 1991), un baloncestista argentino.
 Kevin Hernández (n. 1985), un futbolista hondureño.
 Kevin Hernández (n. 1998), un actor salvadoreño-estadounidense.